De Estse voetbalclub FC Flora Tallinn speelt sinds 1994 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Flora

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|Q
|
|Odense BK
|0-6||0-3 (U)|| 0-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Lillestrøm SK
|1-4||0-4 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1Q
|
|FC Haka Valkeakoski
|2-3||2-2 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1997/98
|UEFA Cup
|1Q
|
|Hapoel Petach Tikwa
|1-3||0-1 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1998/99
|Champions League
| 1Q
|
|Steaua Boekarest
|4-5||1-4 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1999/00
|Champions League
|1Q
|
|Partizan Belgrado
|1-10||0-6 (U)|| 1-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|Club Brugge
|1-6||1-4 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|Q
|
|Dinamo Zagreb
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2002/03
|Champions League
| 1Q
|
|APOEL Nicosia
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2003/04
|Champions League
| 1Q
|
|FC Sheriff Tiraspol
|1-2|| 0-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2004/05
|Champions League
| 1Q
|
|ND Gorica
|3-7||2-4 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1Q
|
|Esbjerg fB
|2-7||2-1 ()|| 0-6 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1Q
|
|FC Lyn Oslo
|1-1 <small>u||1-1 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="2"|1.5
|-
|
|
|2Q
|
|Brøndby IF
|0-4||0-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1Q
|
|Vålerenga IF
|0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
| 2008/09 || UEFA Cup || 1Q
|  || Djurgårdens IF ||2-2 <small>u|| 0-0 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|-
|2009/10 || Europa League || 2Q
| || Brøndby IF || 2-4||1-0 (U)|| 1-4 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2010/11 || Europa League || 1Q
| || Dinamo Tbilisi || 1-2||1-2 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2011/12
|Champions League
|2Q
|
|Shamrock Rovers
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|rowspan="1"|0.5
|-
| 2012/13 || Champions League || 2Q
|  || FC Basel || 0-5||0-2 (T)|| 0-3 (U) || 0.0
|-
|2013/14 || Europa League
| 1Q ||  || KF Kukësi || 1-1 <small>u||1-1 (T)|| 0-0 (U) || 1.0
|-
|2015/16 || Europa League
| 1Q ||  || FK Rabotnički Skopje || 1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U) || 1.0
|-
| 2016/17 || Champions League || 1Q
|  || Lincoln Red Imps FC || 2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U) || 1.0
|-
|2017/18 || Europa League
| 1Q ||  || NK Domžale || 2-5||0-2 (U)|| 2-3 (T) || 0.0
|-
| 2018/19 || Champions League || 1Q
|  || Hapoel Beër Sjeva || 2-7||1-4 (T)|| 1-3 (U) || rowspan="2"|1.0
|-
|2018/19 || Europa League
| 1Q ||  || APOEL Nicosia || 2-5||0-5 (U)|| 2-0 (T)
|-
|2019/20 ||Europa League|| 1Q ||  || FK Radnički Niš || 4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U) ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  || Eintracht Frankfurt || 2-4||1-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2020/21 ||Champions League|| 1Q ||  || Sūduva Marijampolė || 1-1 <small>(2-4 ns) || 1-1 nv (T)|| || rowspan="4"|4.0
|-
|2020/21 || Europa League || 2Q ||  || KR Reykjavík || 2-1 || 2-1 (T) || 
|-
| || || 3Q ||  || Floriana FC || 0-0 <small>(4-2 ns) || 0-0 nv (U)||
|-
| || || PO ||  || GNK Dinamo Zagreb || 1-3 ||1-3 (U)||
|-
|2021/22 ||Champions League|| 1Q ||  || Hibernians FC || 5-0 || 2-0 (T) || 3-0 (U) || rowspan="7"|9.0
|-
| || || 2Q ||  || Legia Warschau || 1-3 || 1-2 (U) || 0-1 (T)
|-
| 2021/22 || Europa League || 3Q ||  ||Omonia Nicosia || 2-2 <small>(4-5 ns) || 0-1 (U) || 2-1 nv (T)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || PO ||  ||Shamrock Rovers FC || 5-2 || 4-2 (T) || 1-0 (U)
|-
|  ||  || Groep B||   || Anorthosis Famagusta || 4-4 || 2-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|  ||  || Groep B||   || FK Partizan || 1-2 || 0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  ||  || Groep B (4e)||   || KAA Gent || 0-2 || 0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 1Q ||  || SJK || 3-4 || 1-0 (T) || 2-4 nv (U) ||1.0
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 30.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Estland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Flora Tallinn
FC Flora Tallinn